Скъперник () е френска комедия, режисиран от Фред Кавайе. В ролите: Дани Бун, Лорънс Арне, Нойми Шмид и Патрик Ридремон.

Сюжет 
Франсоа Готие е виртуозен цигулар. Но за таланта, както обикновено, трябва да се плати. Музикантът има сериозен недостатък: той е невероятен скъперник. Манията за икономии го обсебва и всяко плащане се превръща в панически ужас. Но един ден животът му се променя драматично.

В ролите 
 Дани Буун като Франсоа Готие
 Лорънс Арне като Валери
 Нойми Шмид като Лаура
 Патрик Ридминтън като Кедрик
 Кристоф Карърд като Жил
 Кристоф Фавро като Деместър
 Карина Маримон като Карол
 Себастиан Чабал като сам

Детайли

Премиера 
„Radin!“ беше пуснат във Франция на 28 септември 2016 година, където в началото на седмицата стартира боксофиса с 1 002 709 записа.

Имена 

Филми от 2016 година
Френски комедии